Александр Мелихов:
 Мелихов, Александр Андреевич (род. 1998) — российский футболист.
 Мелихов, Александр Мотелевич (род. 1947) — советский и российский писатель, публицист.